Периклимен је у грчкој митологији било име више личности.

Етимологија 
Име Периклимен има значење „врло чувен“.

Митологија 
 Периклимен је, према писању Аполодора, Нона, Хигина и Паусаније, био један од Аргонаута. Био је најстарији син Нелеја и Амфионове кћерке Хлориде и отац Ергина и Пентила. Пошто је био Посејдонов унук, бог му је подарио моћ да може да мења облике. То је Периклимен искористио када је Херакле напао његов родни Пил, те се у току борбе преображавао у лава, змију и пчелу, али узалуд. Херакле га је убио и према једној причи, то је учинио тољагом када се Периклимен претворио у муву или пчелу и зујао око његове главе. Према другој причи, устрелио га је када је попримио облик орла. Хигин је писао да је Периклимен ипак успео да побегне, односно одлети као орао, након неуспелог покушаја да Хераклу ископа очи канџама. Тумачење Роберта Гревса је да је Хераклова победа над Периклименом можда значила престанак приношења дечака као жртве, а због моћи да се претвара у разне животиње, али и дрвеће. Дечак се приносио сваке Нове године, а месеци (којих је било тринаест) су имали дрвеће као симболе.
 Аполодор је поменуо и Периклимена из Закинтоса, који је био Пенелопин просилац. 
 Према Аполодору и Хигину, један од бранилаца Тебе у рату седморице против Тебе. Био је син Посејдона и Астипалеје или Тиресијине кћерке Хлориде. Он је убио Партенопеја великим каменом, а потом прогонио Амфијараја све док га земља није прогутала.

Извори 

Грчка митологија
Аргонаути

ja:ペリクリュメノス#ネーレウスの子
fi:Periklymenos#Periklymenos, Neleuksen poika